Апшер () — фамилия и топоним.
 Апшер, Абель Паркер (1790—1844) — американский политик, судья, юрист.
  (1823—1917) — адмирал американского военно-морского флота.
  (1799—1852) — американский офицер военно-морского флота.